Николай Иванович Бородин:
 Бородин, Николай Иванович (1923—1975) — Герой Советского Союза.
 Бородин, Николай Иванович (1906 — ?) — советский комкор (и.о.).